Szász, Szasz
 Barbara Maria Szasz, znana jako  – niemiecko-brytyjska badaczka Afryki
 Emese Szász – węgierska szpadzistka
  – węgierski matematyk
  – węgierski pianista i profesor
  – węgiersko-amerykańska bibliotekarka, ocalona z Holokaustu
 Erg Szasz
 Thomas (Stephen) Szasz – amerykański psychiatra węgierskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Podobne nazwiska
 Sass (Saß)
 Sachs, Sachse
 Sax (Saks)
 Zaks (Zax)
 Saxon